Stoben steht für:
 Stoben (Benz), Ortsteil der Gemeinde Benz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Badehaus, ein öffentliches Bad im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

Siehe auch:
 Stobben